Il Bank Austria Tennis Trophy 1996 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. È stata la 22ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria Championship Series nell'ambito dell'ATP Tour 1996. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 7 al 14 ottobre 1996.

Campioni

Singolare maschile 

 Boris Becker ha battuto in finale  Jan Siemerink 6–4, 6–7 (7–9), 6–2, 6–3

Doppio maschile 

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek hanno battuto in finale  Menno Oosting /  Pavel Vízner 7–6, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1996